in water
 aquatisch milieu
 waterdier
 waterplant